Universal Soldier — п'ятий студійний альбом американського репера Pastor Troy, виданий лейблом Universal Records 24 вересня 2001 р.
 Реліз посів 2-гу сходинку чарту Top R&B/Hip-Hop Albums та 13-те місце Billboard 200. «Are We Cuttin'» потрапила до саундтреку фільму «xXx».

Виконавчий продюсер: Діно Делвейль. Артдиректор: Сенді Браммелс. Зведення: Джиммі Дуґлас, Timbaland, Майк «Hitman» Вілсон. Звукорежисери: Тадж Махал, сенатор Джиммі Ді. Помічники звукорежисера: Натаніел Джайлс, Майкл Ремсі. Фотограф: Джонатан Менніон. Звукорежисери, зведення: Джен Неруд, Кевін Паркер, Дейл Ремсі. Помічник звукорежисера зі зведення: Джоуї Пі. Помічник звукорежисера зі зведення й запису: Корі Вільямс.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 2002
Альбоми Pastor Troy
Англомовні музичні альбоми